Plaats in Indonesië
 Tetehosi (Idano Gawo), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias in de provincie Noord-Sumatra
 Tetehosi (Lolowau), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Selatan in de provincie Noord-Sumatra
 Tetehosi (Mandrehe), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Barat in de provincie Noord-Sumatra
 Tetehosi (Sirombu), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Barat in de provincie Noord-Sumatra
 Tetehosi I, een plaats in het bestuurlijke gebied Gunungsitoli in de provincie Noord-Sumatra
 Tetehosi II, een plaats in het bestuurlijke gebied Gunungsitoli in de provincie Noord-Sumatra